The Summer Collection: Greatest Hits — сборник американской певицы Донны Саммер, выпущенный в 1985 году на лейбле Mercury Records.

Об альбоме 
Саммер сделала себе имя в эпоху диско-музыки в 1970-х годах, тогда она была подписана на лейбл Casablanca Records. В 1980 году она подписала контракт с Geffen Records, но её успех там был совсем не таким, как с Casablanca. В начале 1980-х Casablanca была полностью выкуплена лейблом Polygram Records, а сама Саммер подписала контракт с ними на выпуск одного альбома. Mercury, ещё одно подразделение Polygram и дочерняя компания Casablanca, и выпустила её студийный альбом под названием She Works Hard for the Money в 1983 году. Mercury также выпустила этот сборник в 1985 году, содержащий семь оригинальных диско-хитов периода Casablanca, а также три песни из вышеупомянутого альбома Mercury.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Сборники Донны Саммер
Альбомы Mercury Records
Сборники 1985 года